Германоамерика́нский сою́з (; ) — нацистская организация в США, образованная лицами немецкого происхождения в начале 1930-х годов. Выступала за дружественные отношения с нацистской Германией и предотвращение вступления США в войну.

Возникла в результате слияния двух групп: НСДАП и «Свободного общества Тевтонии», которые образовали организацию «Друзья новой Германии». Затем «Друзья новой Германии» получили название «Германоамериканский союз». Организация проводила митинги в Нью-Йорке, снимала пропагандистские фильмы.

В 1936 году лидер организации Фриц Кун посетил Олимпийские игры 1936 в Берлине, где встретился с Адольфом Гитлером. Сам Гитлер не хотел, чтобы «Германоамериканский союз» вёл агрессивную пропаганду, опасаясь негативной реакции американского общества. 20 февраля 1939 года, выступая на митинге в Мэдисон-Сквер-Гардене в Нью-Йорке, Фриц Кун подверг критике Рузвельта, назвав политику «нового курса» «еврейским курсом», а самого Рузвельта — Розенфельдом. Организация активно сотрудничала с Всероссийской фашистской организацией А. А. Вонсяцкого. Кун был осужден за кражу (присвоение 14 тысяч долларов от организации) и уклонение от налогов, и 28 ноября 1939 года новым лидером Союза стал Герхард Кунце.

Во время Второй мировой войны члены организации, призывавшей уклоняться от призыва, были интернированы, а Герхард Кунце был в 1942 году осужден по сфальсифицированным обвинениям вместе с А. А. Вонсяцким. Организация потеряла популярность и постепенно распалась.

По заявлению гангстера еврейского происхождения Меера Лански, в 1930-е годы он участвовал в одной из драк против членов организации в Йорквилле (Манхэттен):

Сцена была украшена свастикой и портретом Адольфа Гитлера. Ораторы начали разглагольствовать. Нас было всего пятнадцать человек, но мы перешли к решительным действиям и вышвырнули кое-кого из окон. Большая часть нацистов испугалась и разбежалась, но мы бросились в погоню и поколотили их. Мы хотели показать, что евреи никогда не будут сидеть и терпеть оскорбления.

См. также 
 Британский союз фашистов
 Всероссийская фашистская организация

Примечания

Литература 

 на русском языке
  
 на других языках
 Philip Jenkins; Hoods and Shirts: The Extreme Right in Pennsylvania, 1925—1950 , 1997
 Francis MacDonnell; Insidious Foes: The Axis Fifth Column and the American Home Front Oxford University Press, 1995
 Marvin D. Miller; Wunderlich’s Salute: The Interrelationship of the German-American Bund, Camp Siegfried, Yaphank, Long Island, and the Young Siegfrieds and Their Relationship with American and Nazi Institutions Malamud-Rose Publishers, November 1983(1st Edition)
 ; «Marauding Youth and the Christian Front: Antisemitic Violence in Boston and New York during World War II» , Vol. 91, 2003
 James C. Schneider; Should America Go to War? The Debate over Foreign Policy in Chicago, 1939—1941 , 1989
 Maximilian St.-George and ; A Trial on Trial: The Great Sedition Trial of 1944 National Civil Rights Committee, 1946, defendants' point of view
 ; Organized Anti-Semitism in America: The Rise of Group Prejudice during the Decade 1930-40 1941
 Mark D. Van Ells, «Americans for Hitler», America in WW2 3:2 (August 2007), pp. 44–49.
 The Russian Fascists: Tragedy and Farce in Exile, 1925—1945 by John J. Stephan ISBN 0-06-014099-2

Ссылки 

 A collection of newsreel clips about the Bund
 Collection of articles in the Mid-Island Mail related to Bund activity in Yaphank, New York (1935—1941) (Longwood Public Library)
 Free America a collection of speechs made at the Bunds Feb. 20, 1939 Madison Square Garden rally



Нацистские организации
История США
Фашисты США
Американский коллаборационизм
Антисемитские организации
Антисемитизм в США